La relation Amoroso–Robinson, tenant son nom des économistes Luigi Amoroso et Joan Robinson, décrit la relation entre prix, revenu marginal, et élasticité de la demande

où
  est le revenu marginal,
  est une quantité de bien,
  est le prix de ce bien,
  est l' élasticité prix de la demande.

Démonstration 
On note  le prix d'un bien et  la quantité de ce bien. On remarque que n'étant pas en condition de concurrence pure et parfaite, le prix n'est pas une constante. On peut ainsi exprimer le revenu total . On exprime ensuite le revenu marginal, qui est la dérivée du revenu total : . En factorisant dans le membre de droit, on obtient :

En notation leibnizienne, on a : 

En exprimant  en fonction de la demande que l'on note , on obtient : 

On exprime désormais l'élasticité-prix  du prix  de la demande  : . On remarque alors que 

En vertu de la loi de la demande, l'élasticité , on adopte donc la notation en valeur absolue qui donne : 

Finalement, on a bien : 

Microéconomie